Adán Chávez – wenezuelski polityk
 Adrián Chávez – meksykański piłkarz
 Carlos Chávez – urugwajski piłkarz
 Carlos Chávez – meksykański kompozytor, dyrygent i teoretyk muzyki
 César Chávez – amerykański działacz społeczny
 Christian Chávez – meksykański aktor, wokalista
 Cristian Manuel Chávez – argentyński piłkarz
 Daniel Chávez – peruwiański piłkarz
 Dárvin Chávez – meksykański piłkarz
 Eduardo Chávez – meksykański piłkarz 
 Hugo Chávez – wenezuelski polityk, prezydent kraju
 Hugo de los Reyes Chávez – wenezuelski polityk
 Juan Carlos Chávez – meksykański piłkarz, trener
 Jesús Chávez – meksykański piłkarz
 Natalia Chávez – boliwijska lekkoatletka, oszczepniczka
 Osman Chávez – honduraski piłkarz
 Paulo Chávez – meksykański piłkarz
 Ricardo Chávez – meksykański aktor, model

Inne:
 Chavez – zespół muzyczny
 Estadio Sergio León Chávez
 Port lotniczy Lima-Jorge Chávez

ko:차베스